Суеркулов — киргизская фамилия.

 Известные носители
 Суеркулов, Абды Суеркулович (1912—1992) — советский партийный и государственный деятель Киргизской ССР, председатель Совета Министров Киргизской ССР.
 Суеркулов, Шамшидин Суеркулович (1929—1992) — Герой Социалистического Труда.